Tøyen (Oslo), een buurt in Oslo
Tøyen (metrostation), een station van de metro van Oslo